Franciaország
Aulnay, település Franciaországban, Aube megyében
Aulnay, település Franciaországban, Charente-Maritime megyében
Aulnay, település Franciaországban, Vienne megyében
Aulnay-l’Aître, település Franciaországban, Marne megyében
Aulnay-sur-Iton, település Franciaországban, Eure megyében
Aulnay-sur-Marne, település Franciaországban, Marne megyében
Aulnay-la-Rivière, település Franciaországban, Loiret megyében
Aulnay-sur-Mauldre, település Franciaországban, Yvelines megyében
Aulnay-sous-Bois, település Franciaországban, Seine-Saint-Denis megyében